INAF puede hacer referencia a:

Instituto Nacional del Fútbol, organización chilena.
Istituto Nazionale di Astrofisica, Instituto Nacional de Astrofísica de Italia.